Dynastie Romanovců může označovat:

 Romanovci – původní dynastie tohoto jména vládnoucí Rusku v letech 1613–1762
 Dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov – dynastie vládnoucí Rusku v letech 1762–1917, jejíž členové jsou také označováni jako Romanovci